|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kirchhundem

Weblinks 

Kirchhundem
!